16-й розыгрыш Кубка УЕФА по мини-футболу проводится с 16 августа 2016 года по 30 апреля 2017 года. Победителем в 4 раз стал клуб «Интер Мовистар».

Элитный раунд 
Проходил 22 — 27 ноября 2016 года. Количество участников: 16.

Группа А 
 Алма-Ата, 24 — 27 ноября

Группа B 
 Загреб, 23 — 26 ноября

Группа C 
 Марибор, 23 — 26 ноября

Группа D 
 Одивелаш, 24 — 27 ноября

Финал четырёх 
Состоялся 28 — 30 апреля 2017 года в Алма-Ате на стадионе «Алматы Арена». «Кайрат» стал первым клубом, принявшим «Финал четырёх» во второй раз.

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Ссылки 
 Официальный сайт Кубка УЕФА по футзалу

Кубок УЕФА по мини-футболу
2016 год в мини-футболе
2017 год в мини-футболе